est la formule brute de 2 isomères.

 1,1-difluoroéthane, numéro CAS 
 1,2-difluoroéthane, numéro CAS